Piąta strona świata – powieść Kazimierza Kutza
 Piąta strona świata – album muzyczny rapera Miuosha